Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 18-án rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a kanadai Myriam Bédard nyerte meg. A Magyarországot képviselő Holéczy Beatrix a 61., Bereczki Brigitta a 65. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

N15